Balboense – abitanti di Balboa (Cauca)
Balboense – abitanti di Balboa (Risaralda)